Малая Тундровая:

Малая Тундровая (приток Тундровой) (бассейн Ваха)
Малая Тундровая (приток Дудыпты) (бассейн Пясины)
Малая Тундровая (приток Великой)